Gottfried Jungermann (décédé en 1610), philologue allemand
 Ingrid Jungermann, actrice, réalisatrice, productrice et scénariste américaine.
 Ludwig Jungermann (1572-1653), botaniste allemand.
 Marcel Jungerman (1925-2020), français né en Pologne, déporté à 18 ans à Auschwitz, qui survit à la Shoah et devient un témoin.